Riverview steht für:

Orte in Australien:
 Riverview (New South Wales) ein Vorort von Sydney
 Riverview (Queensland)

Orte in Kanada:
 Riverview (New Brunswick)
 Riverview (Ontario)

Orte in Südafrika:
 Riverview (Südafrika)

Orte in Florida, USA:
 Riverview (Duval County)
 Riverview (Escambia County)
 Riverview (Hillsborough County)

Orte in Kalifornien, USA:
 Riverview (San Diego County)
 Riverview (Shasta County)
 Riverview (Yolo County)

Orte in Kentucky, USA:
 Riverview (Greenup County)
 Riverview (McCracken County)

Orte in Maryland, USA:
 Riverview (Prince George's County)
 Riverview (Queen Anne's County)

Orte in Michigan, USA:
 Riverview (Newaygo County)
 Riverview (Wayne County)

Orte in Missouri, USA:
 Riverview (Morgan County)
 Riverview (St. Louis County)

Orte in Ohio, USA:
 Riverview (Belmont County)
 Riverview (Muskingum County)
 Riverview (Washington County)

Orte in Pennsylvania, USA:
 Riverview (Clarion County)
 Riverview (Clearfield County)
 Riverview (Clinton County)
 Riverview (Washington County)

Orte in Tennessee, USA:
 Riverview (Grainger County)
 Riverview (Hamilton County)
 Riverview (Sullivan County)
 Riverview (Unicoi County)
 Riverview (Van Buren County)
 Riverview (Washington County)

Orte in Virginia, USA:
 Riverview (Norfolk County)
 Riverview (Wise County)

Sonstige Orte in USA:
 Riverview (Alabama)
 Riverview (Arkansas)
 Riverview (Colorado)
 Riverview (Delaware)
 Riverview (Indiana)
 Riverview (Kansas)
 Riverview (Massachusetts)
 Riverview (Mississippi)
 Riverview (Montana)
 Riverview (Nebraska)
 Riverview (South Carolina)
 Riverview (West Virginia)
 Riverview (Wisconsin), im Douglas County
 Riverview (Town), Town(ship) im Oconto County
 Riverview (Wyoming)

Siehe auch:
 River View